Oleśnica – città del Voivodato della Bassa Slesia
 Oleśnica – comune del Voivodato della Bassa Slesia
 Oleśnica – comune del Voivodato della Santacroce
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Dalików nel voivodato di Łódź
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Ostrówek nel voivodato di Łódź
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Olesno nel voivodato della Piccola Polonia
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Wodynie nel voivodato della Masovia
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Chodzież nel voivodato della Grande Polonia
 Oleśnica – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia